«Локомотив» — пляжный футбольный клуб из Москвы, основанный в 2010 году. Один из самых титулованных клубов в российском пляжном футболе. Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу среди клубов (2012, 2017,2021. Победитель пляжной Лиги чемпионов 2013. Пятикратный чемпион России. Двукратный обладатель Кубка России. Обладатель Суперкубка России, победитель Лиги Содружества. Базовая команда сборной России.

Достижения 
Чемпионат России

  Чемпион (5): 2010, 2011, 2012, 2017, 2020
  Серебряный призёр (1): 2022
  Бронзовый призёр (3): 2013, 2015, 2016, 2021Кубок России  Обладатель (4): 2011, 2012, 2013, 2016
  Финалист (4): 2014, 2018, 2021, 2022
  Бронзовый призёр (1): 2017

Суперкубок России

  Обладатель (1): 2011
  Финалист (1): 2018Кубок европейских чемпионов  Обладатель (1): 2013
  Бронзовый призёр (1): 2017

Клубный чемпионат мира

  Чемпион (3): 2012, 2017, 2021
  Бронзовый призёр (1):''' 2020

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профайл клуба на сайте Beach Soccer Russia
 Профайл клуба на сайте beachsoccer.ru
 Профайл клуба на сайте Beach Soccer Worldwide

Пляжные футбольные клубы России
Спортивные клубы Москвы
«Локомотив» Москва